La Nationalliga A 1968/69 fue la 72.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1969
Fútbol en 1968
Fútbol en 1969
Suiza en 1968
Suiza en 1969